7-й выпуск Париж – Люксембург — шоссейной многодневной велогонки по маршруту между Францией и Люксембургом. Гонка проводилась с 5 по 6 августа 1969 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Эдди Меркс.

Участники 
Принять участие в гонке были приглашены 14 велокоманд. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт гонки вышли 98 гонщиков. До финиша соревнования в Люксембурге доехали 73 гонщика.

Маршрут 
Маршрут традиционно связал столицы двух соседних стран. Старт состоялся в столице Франции — Париже, а финиш в Люксембурге. Гонка состояла из 2 этапов, общей протяженностью 478 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Париж – Люксембург 1969 на FirstCycling

1969 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1969 году
Спорт в Люксембурге в 1969 году
Август 1969 года